Notte di tempesta, film diretto da Guglielmo Zorzi (1916)
Notte di tempesta, film diretto da Gianni Franciolini (1946)